est une expression anglaise. Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1998 ;
 Pop Life, album de David Guetta sorti le .

Autre 

 , série de documentaires sur la musique pop.